Příjmení Schick nosí více významných osobností:

 Gottlieb Schick (1776–1812) – německý malíř
 Moše Schick (1807–1879) – prominentní uherský ortodoxní rabín
 Patrik Schick (* 1996) – český fotbalový útočník a reprezentant

podobné jméno
 Šik

Německá příjmení
Židovská příjmení